Tsukuba – città giapponese della prefettura di Ibaraki

Astronomia 
 7788 Tsukuba – asteroide della fascia principale
 Cratere Tsukuba – cratere sulla superficie di Marte

Altro 
 Centro spaziale di Tsukuba – centro della rete spaziale giapponese
 Circuito di Tsukuba – autodromo giapponese
 Funivia del monte Tsukuba – funivia aerea a Tsukuba, prefettura di Ibaraki, Giappone
 Monte Tsukuba – famosa montagna in Giappone
 Tsukuba Express – ferrovia intercity giapponese a scartamento ridotto